Индия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1980 года в Москве (СССР) в пятнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну золотую медаль.

Золото 
 Хоккей на траве, мужчины — Аллан Шофилд, Сильванус Дун Дун, Раджиндер Сингх, Девиндер Сингх, Гурмаил Сингх, Равиндер Пал Сингх, Васудеван Бхаскаран, Сомая Манейпандей, Мервин Фернандис, Амарджит Сингх Рана, Мухаммад Шахид, Зафар Икбал, Суриндер Сингх Содхи, Бир Бахадур Четтри, Чаранджит Кумар, Махарадж Каушик.

Результаты соревнований

Баскетбол 

Мужчины. Состав команды

 Балдев Сингх
 Аджмер Сингх
 Парвез Диниар
 Дилип Гурумурти
 Харбхаджан Сингх
 Джоравар Сингх
 Амарнат Нагараджан
 Прамдип Сингх
 
 
 Хануман Сингх
 Тарлок Сингх Садху

Борьба 

Мужчины

Лёгкая атлетика 

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

Страны на летних Олимпийских играх 1980 года
1980 год в Индии